Ву́лиця Ма́йданна  — назва вулиць у багатьох населених пунктах України.

Вулиця Майданна 
 Вулиця Майданна — вулиця в селі Личкове, Магдалинівський район, Дніпропетровська область.
 Вулиця Майданна — вулиця у місті Львів.

Примітки 

Вулиці